Riachinho puede referirse a dos localidades de Brasil:

 Riachinho, en el estado de Minas Gerais.
 Riachinho, en el estado de Tocantins.